NS 1600 (stoomlocomotief), Nederlandse stoomlocomotief uit 1889, latere serie NS 1600
NS 1600/1800 (elektrische locomotief), Nederlandse elektrische locomotief uit 1981, serie NS 1600